Вулиця Новаківського — вулиця у Вінниці (район Царського села).
 Вулиця Новаківського — вулиця у Вінниці (колишня вул. Подільська).
 Вулиця Новаківського — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Новаківського — вулиця в Калуші.
 Вулиця Новаківського — вулиця у Львові.
 Вулиця Новаківського — вулиця у Перемишлянах.
 Вулиця Новаківського — вулиця у Стрию.

Вулиці, названі на честь людей